Das Tennis International Darmstadt 2022 war ein Tennisturnier für Damen in Darmstadt. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2022 und fand vom 19. bis 24. Juli 2022 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2022
Tennisturnier in Darmstadt